Chaplin, angol családnév
 Charlie Chaplin (1889–1977) angol filmrendező, forgatókönyvíró, színész, zeneszerző, vágó, filmproducer
Művészet
 Chaplin (1992) Richard Attenborough filmje
 Chaplin (1993) Roger Anderson és Lee Goldsmith musicalje
 Chaplin (2011) animációs tévésorozat
 Chaplin (2006) Christopher Curtis musicalje
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Chaplin, város Connecticut államban
 Chaplin, város Nyugat-Virginia államban
 Kanada
 Chaplin, város Új-Skócia tartományban
 Chaplin, falu Sasketchewan tartományban